Molekulska formula -{C7H9NO2}- se može odnositi na:

 Deferipron
 Rolziracetam
 Amonijum benzoat
 Gabakulin